Rabadilla puede referirse a:

Rabadilla: punta o extremidad del espinazo.
Rabadilla: parte de la anatomía de las aves.
Rabadilla morada, nombre no científico de la melanocitosis dérmica congénita.
Parlamento Rabadilla: nombre que se dio al Parlamento Inglés tras un suceso en 1648.

Enlaces externos